Убийства в семье Уоттс — преступление, произошедшие в городе Фредерик, штат Колорадо, США, ранним утром 13 августа 2018 года.

Предпосылки 
Кристофер Уоттс и Шананн Ручек были родом из Северной Каролины. У пары было две дочери: Белла и Селеста. На момент смерти Шананн была на 15 неделе беременности. Семья Уоттс жила в просторном доме в Фредерике, штат Колорадо, который они приобрели в кредит в 2013 году. Они объявили о банкротстве в 2015 году. Кристофер работал нефтяником в компании Anadarko Petroleum. Шананн продавала биологически активные добавки многоуровневой маркетинговой компании Le-Vel через соц-сети. Она вела стримы, рассказывая, как эти средства помогли им избавиться от недугов, сбросить вес и поднять жизненный тонус. Она формировала имидж процветающей, успешной и дружной семьи.

Исчезновение 
Примерно в 1:48 ночи 13 августа 2018 года Шананн, возвращавшуюся с семинара Le-Vel из Аризоны, подвезла домой из аэропорта её подруга и коллега по Le-Vel Николь Аткинсон. Кристофер был дома с дочерьми. Аткинсон забеспокоились, когда Шананн не явилась на запланированный приём у гинеколога и не выходила на связь, что было для неё нехарактерно. После того, как Шананн пропустила деловую встречу, Аткинсон отправилась к дому четы Уоттс. Её звонки и стук в дверь остались без ответа, Аткинсон уведомила Кристофера, который был на работе, и позвонила в полицейское управление. Сотрудник полиции прибыл на место около 13:40. Кристофер разрешил полицейскому осмотреть дом. В доме никого не было, но полицейские обнаружили сумочку Шананн с её телефоном и ключами. Её машина с автокреслами девочек стояла в гараже. Обручальное кольцо Шананн было найдено на тумбочке.

Исчезновение широко освещалось в СМИ. Кристофер давал интервью местным ТВ каналам умоляя вернуться домой жену и дочерей. На следующий день к расследованию подключились ФБР и Колорадское бюро расследований (CBI). Первоначально Кристофер сказал полиции, что он понятия не имеет, где может быть его семья, и что видел свою жену в последний раз в 5:15 утра когда ушёл на работу. Камера видеонаблюдения соседа зафиксировала его отъезд но после него никто дом не покидал.

Арест и обвинения 
15 августа 2018 года муж был арестован. Он не прошёл проверку на детекторе лжи и в ходе последующего допроса признался в убийстве Шананн, но отрицал причастность к убийству детей. Согласно его показаниям, у него был роман, и тем утром он заговорил о разводе. Жена якобы вспылила и задушила девочек, а затем в приступе гнева он задушил её и спрятал тела на территорию нефтехранилища Анадарко Петролеум. 16 августа тела девочек были обнаружены в резервуарах для хранения сырой нефти. Тело Шананн откопали неподалёку. 21 августа Кристоферу было предъявлено обвинение по четырём пунктам обвинения в предумышленном убийстве первой степени, в том числе по одному дополнительному пункту обвинения связанного со «смертью ребёнка, которому ещё не исполнилось 12 лет, находившегося на попечении обвиняемого», незаконное прерывание беременности и три эпизода надругательства над телом умершего человека .

Сделка о признании вины и вынесение приговора 
Кристофер признал себя виновным в убийствах 6 ноября. 19 ноября он был приговорён к пяти пожизненным срокам без возможности условно-досрочного освобождения. Он получил дополнительно 48 лет за незаконное прерывание беременности и 36 лет за надругательство над умершими. 5 декабря он прибыл в тюрьму строгого режима, где отбывает пожизненное заключение.

Ссылки 
 The People of the State of Colorado v. Christopher Lee Watts. Documents from August 16, 2018, to November 27, 2018. Colorado Judicial Branch
 Press Release: Christopher Lee Watts. Frederick Police Department. August 20, 2018. Archived September 25, 2018

Убийства в США